Буля́к (тат. и ) — название населённых пунктов.

Россия 
 Буляк — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Буляк — деревня в Илишевском районе Башкортостана, относится к Базитамакскому сельсовету.
 Буляк — деревня в Илишевском районе Башкортостана, относится к Игметовскому сельсовету.
 Буляк — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана
 Буляк — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Буляк — деревня в Актанышском районе Татарстана.
 Буляк — село в Муслюмовском районе Татарстана.

См. также 
 Буляково